Analdusche steht für:
 Duschfunktion im Bidet
 Duschfunktion im Dusch-WC oder entsprechend ausgestattetem WC-Aufsatz (Klodeckel mit Wasser- und Heizungsfunktion)

 Abduschen des Afters zur Reinigung oder medizinischen Behandlung z. B. von Analekzemen
 Reinigung des Enddarms vor dem Analverkehr mittels Klistier